А́усеклис
 Аусеклис — персонаж латышской мифологии и графический символ.
 Аусеклис (1891—Первая мировая война) — общество трезвости в Риге.
 Аусеклис (1901—1906) — театр в Риге на Петербуржском шоссе 5, в энциклопедии обозначена как Ленина 206.
 Аусеклис (Микелис Крогземис) (1850—1879) — латышский писатель.
 Аусеклис Баушкениекс (1910—2007) — латышский художник.
 «А́усеклис» — бывший советский и латвийский футбольный клуб из города Даугавпилс.

Примечания